Ниже приведён список народных артистов Молдавии по годам присвоения звания. Список включает 193 народных артистов РМ ().

Народный артист Республики Молдова

Дата не установлена (1 человек) 

 Павленко, Ион Георгиевич (05.12.1940) — солист оперы (бас)

1992 год (1 человек) 

 Курагэу, Михай Георгиевич (15.08.1943—24.12.2016) — актёр театра и кино

2008 год (8 человек) 

 19 июля 2008 —  (1974) — артист-вокалист
 19 июля 2008 — Москович, Константин Яковлевич (02.10.1962) — артист-инструменталист
 26 ноября 2008 — Кодряну (Кодрян), Мария Петровна (23.08.1949) — солистка-вокалистка 
 26 ноября 2008 — Кваснюк, Иван Васильевич (08.07.1945 — 31.12.2020) — солист оперы Национального театра оперы и балета
 26 ноября 2008 — Ивануш (Попов-Ивануш) Маргарита Васильевна (13.09.1949) — солистка-вокалистка
 26 ноября 2008 — Тома (Фомичёва), Светлана Андреевна (24.05.1947) — актриса театра и кино
 26 ноября 2008 — Закликовский, Владимир Павлович (01.12.1946) — солист оперы Национального театра оперы и балета
 26 ноября 2008 — Завтони, Паулина Ильинична (26.10.1941) — актриса театра

2009 год (19 человек) 

 17 января 2009 — Гоя, Василе (29.03.1947) — композитор
 17 января 2009 — Василаки, Александр Филимонович (18.07.1964) — режиссёр
 26 марта 2009 —  (10.10.1949) — солистка-вокалистка
 26 марта 2009 — Буймистру (Пуйкэ), Ана — солистка-вокалистка
 26 марта 2009 — Бургилэ-Леонте, Елена — солистка-вокалистка
 26 марта 2009 — Райбург Яков (Ян) — композитор и исполнитель эстрадной музыки
 26 марта 2009 —  — солистка-вокалистка
 26 марта 2009 — Стратан, Павел — исполнитель авторской песни
 17 июля 2009 — Донос, Андрей (21.10.1956) — солист Национального театра оперы и балета
 17 июля 2009 — Ешану, Пётр — солист-вокалист Национальной филармонии имени Сергея Лункевича
 17 июля 2009 —  — солист-инструменталист Орга­­н­­ного зала
 17 июля 2009 — Горшков, Юрий (27.06.1944—29.03.2022) — директор Национального хореографического колледжа
 7 августа 2009 — Лозанчук, Александр (27.12.1950)
 7 ноября 2009 — Казаку, Александр (07.11.1949) — артист-инструменталист
 27 декабря 2009 — Бусуйок, Николае — солист оперы Национального театра оперы и балета
 27 декабря 2009 — Коча, Александрина-Дидина — артистка Национального театра «Mihai Eminescu»
 27 декабря 2009 — Герман, Елена — солистка оперы Национального театра оперы и балета
 27 декабря 2009 — Лупан, Меланья — артистка Национального театра «Vasile Alecsandri», муниципий Бэлць
 27 декабря 2009 — Штирбу, Леон (Ливиу) — композитор

2010 год (31 человек) 

 15 февраля 2010 — Чобану, Михаил — солист-вокалист Национальной филармонии имени Сергея Лункевича
 15 февраля 2010 — Даскэлу, Ион — дирижёр оркестра народной музыки «Mugurel»
 15 февраля 2010 — Греку, Александр — директор муниципального театра «Satiricus Ion Luca Caragiale»
 15 февраля 2010 — Нямцу, Пётр — художественный директор и главный дирижёр оркестра народной музыки «Folclor»
 25 марта 2010 — Таран, Игорь — актёр Театра драмы и комедии имени Н. С. Аронецкой (муниципий Тирасполь)
 6 мая 2010 — Гажиу, Валериу Георгиевич (1938-2010) — кинорежиссёр, сценарист
 14 мая 2010 — Лазарюк, Анастасия (род. 1953) — исполнитель эстрадной музыки
 30 июля 2010 —  (род. 1951) — исполнитель эстрадной музыки
 30 июля 2010 — Мунтян, Георге (1934-2018) — преподаватель республиканского колледжа изобразительных искусств имени Александру Плэмэдялэ
 20 августа 2010 —  (род. 1940) — артист Этнофольклорного ансамбля «Tălăncuţa»
 31 августа 2010 — Мокану, Мария — научный исследователь Института филологии Академии наук Молдовы
 7 октября 2010 — Мустя, Андрей — артист-инструменталист ансамбля народной песни и танца «Fluieraş»
 20 октября 2010 — Ставрат, Константин — актёр (Бэлцкий национальный государственный театр имени Василе Александри)
 20 октября 2010 — Волонтир, Еуфросиния Алексеевна — актриса (Бэлцкий национальный государственный театр имени Василе Александри)
 26 октября 2010 — Стырча, Мариан — художественный директор, сотрудник Национальной филармонии имени Сергея Лункевича
 28 октября 2010 — Шевчишин, Георге — главный дирижёр, сотрудник Национального академического ансамбля народного танца «Joc»
 29 октября 2010 — Берзой, Тамара
 30 октября 2010 — Бахнару, Мариана — выпускающий редактор дирекции программ, координации и анализа вещания радио
 3 декабря 2010 — Болбочану, Зинаида — исполнительница народной музыки
 3 декабря 2010 —  (род. 1953) — композитор
 3 декабря 2010 — Дынга, Валентин Иванович (1951-2014) — композитор
 3 декабря 2010 — Петраке, Штефан (1949-2020) — исполнитель эстрадной музыки
 17 декабря 2010 —  (род. 1953) — солистка-вокалистка, артист Национального оркестра народной музыки «Lăutarii»
 17 декабря 2010 — Чуботару, Николае — солист-вокалист, артист Национального оркестра народной музыки «Lăutarii»
 17 декабря 2010 — Руденко, Борис — солист-инструменталист, артист Национального оркестра народной музыки «Lăutarii»
 17 декабря 2010 — Тыршу, Симион — солист-инструменталист, артист Национального оркестра народной музыки «Lăutarii»
 19 декабря 2010 — Ирина Логин (род. 1939), Румыния 
 19 декабря 2010 —  (род. 1969), Румыния 
 21 декабря 2010 — Барбу, Наталья (род. 1979) — солистка-вокалистка эстрады
 21 декабря 2010 —  (род. 1948) — исполнительница народной музыки
 21 декабря 2010 — Унгуряну, Теодор — руководитель этнофольклорного ансамбля «Ştefan Vodă»

2011 год (31 человек) 

 10 февраля 2011 —  — президент Федерации танцевального спорта Молдовы, президент спортивного клуба танца «Codreanca»
 28 марта 2011 — Казак, Валериу — актёр Муниципального театра «Satiricus Ion Luca Caragiale»
 28 марта 2011 — Кукурузак, Еуджен — актёр Муниципального театра «Satiricus Ion Luca Caragiale»
 28 марта 2011 — Дарий, Николае — актёр Национального театра имени Михая Еминеску
 28 марта 2011 — Дохотару, Николае — главный дирижёр оркестра Национального театра оперы и балета
 28 марта 2011 —  — художественный директор и режиссёр Республиканского кукольного театра «Licurici»
 28 марта 2011 — Назаркевич, Маргарета — актриса театра имени Алексея Матеевича
 28 марта 2011 — Панфил, Лидия — режиссёр
 28 марта 2011 —  — художественный директор и режиссёр театра «Eugene Ionesco»
 20 мая 2011 — Блажину, Думитр (1934—2015) — виолончелист, композитор и фольклорист
 20 мая 2011 —  (05.11.1940) — режиссёр Национального театра оперы и балета
 20 мая 2011 — Рэчилэ, Анатол (15.06.1956) — директор Национального государственного театра имени Василе Александри, муниципий Бэлць
 20 мая 2011 — Ривилис, Павел Борисович (1936—2014) — композитор
 20 мая 2011 — Тодираш, Витали (1955—2017) — актёр Национального государственного театра имени Василе Александри, муниципий Бэлць
 5 августа 2011 — Стахи, Виктор — музыкальный редактор, режиссёр и ведущий программ Компании «Teleradio-Moldova»
 10 октября 2011 —  — солистка-вокалистка
 10 октября 2011 — Карас, Игорь — актёр Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова
 10 октября 2011 — Чобану-Мэрджиняну, Нелля (Чобану, Нелли) — солистка-вокалистка
 10 октября 2011 — Кожокару, Валериу — солист оперы Национального театра оперы и балета
 27 октября 2011 — Гозун, Светлана — главный тренер спортивного клуба танца «Codreanca»
 6 декабря 2011 — Порубин, Андрей — артист, журналист и ведущий радио- и телепрограмм
 13 декабря 2011 — Раковицэ, Петру — солист оперы
 14 декабря 2011 — Садовник, Юрие — исполнитель эстрадной музыки
 27 декабря 2011 — Булат, Владимир — художник-сценограф
 27 декабря 2011 —  — актриса театра и кино
 27 декабря 2011 — Мамот, Евгений — композитор
 27 декабря 2011 — Маркочу, Ион — актёр Национального государственного театра имени Василе Александри, муниципий Бэлць
 27 декабря 2011 — Негоицэ, Георге (Юрие) — актёр театра и кино
 27 декабря 2011 — Петрару, Георге — актёр театра «Eugene Ionesco»
 27 декабря 2011 — Тиранин, Сергей-Сталмир (1936—2020) — актёр Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова
 30 декабря 2011 — Мошану, Леонид — артист-инструменталист оркестра народной музыки «Folclor» Национальной филармонии имени Сергея Лункевича

2012 год (10 человек) 

 12 марта 2012 — Долгану, Раду — художественный директор ансамбля «Noroc»
 14 марта 2012 — Морошану, Василе — исполнитель эстрадной музыки
 15 марта 2012 — Горгосу, Владимир — художественный руководитель группы «Millenium»
 15 марта 2012 — Тодерашку, Михай — композитор, исполнитель эстрадной музыки
 10 мая 2012 — Будилевски, Валентина — главный дирижёр хоровой капеллы «Moldova»
 10 мая 2012 — Михай, Вероника — исполнительница народной музыки
 20 июля 2012 — Урски, Георге (18.01.1948) — актёр, режиссёр и писатель
 23 августа 2012 — Паул Суруджиу (Фуего) (23.08.1976) — исполнитель эстрадной и народной музыки (Румыния) 
 5 ноября 2012 — Канашин, Юрие — член Союза художников
 14 ноября 2012 — Думитраш, Анатол (1955—2016) — композитор и исполнитель эстрадной музыки

2013 год (3 человека) 

 15 января 2013 — Гаврилов, Всеволод Сергеевич (1942—2020) — ведущий мастер сцены Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова
 16 сентября 2013 — Гроник, Гаврил — артист-инструменталист оркестра народной музыки «Folclor»
 30 декабря 2013 — Стрезева, Анна — солистка-инструменталистка Органного зала

2014 год (5 человек) 

 26 мая 2014 —  — исполнительница эстрадной музыки (Румыния) 
 4 ноября 2014 —  — автор и исполнитель песен
 4 ноября 2014 — Жереги, Валериу (19.10.1948) — режиссёр, член Союза кинематографистов
 21 ноября 2014 — Стратулат, Василе — главный режиссёр, сотрудник концертно-продюсерской организации «Moldova-Concert»
 19 декабря 2014 — Матей, Юрие (11.03.1968) — член Союза художников, член Союза театральных деятелей

2015 год (9 человек) 

 15 января 2015 — Гыскэ, Юрие — солист Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу
 15 января 2015 — Харет, Константин Спирович (04.09.1969) — директор Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова
 28 мая 2015 — Гажу, Емил — актёр и режиссёр Национального театра имени Михая Еминеску
 28 мая 2015 — Макаренко, Игорь — солист оперы Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу
 28 мая 2015 — Терентьев, Алексей — солист балета Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу
 28 мая 2015 — Терентьев, Кристина — солистка балета Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу
 3 июля 2015 —  — актёр и режиссёр
 30 октября 2015 — Герас, Мариан — главный дирижёр, сотрудник Национального академического ансамбля народного танца «Joc»
 30 октября 2015 — Сандул, Евгения — главный балетмейстер, сотрудник Национального академического ансамбля народного танца «Joc»

2016 год (14 человек) 

 26 января 2016 — Пьерсик, Флорин (27.01.1936) — актёр театра и кино (Румыния) 
 24 марта 2016 — Русу, Николае — режиссёр музыкально-концертных спектаклей
 9 июня 2016 — Попеску, Стела (21.12.1935—23.11.2017) — актриса театра и кино (Румыния) 
 9 июня 2016 — Бучучяну-Ботез, Тамара (10.08.1929—15.10.2019) — актриса театра и кино (Румыния) 
 30 июня 2016 — Латышев, Анатол — солист ансамбля народной музыки «Trandafir de la Moldova»
 14 июля 2016 — Шац, Иосиф (род. 1950) — режиссёр Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова
 25 июля 2016 — Палица, Николае — солист-вокалист Президентского оркестра
 13 сентября 2016 —  — скрипач, главный дирижёр муниципального оркестра народной музыки под руководством братьев Адваховых, Кишинэу
 13 сентября 2016 —  — аккордеонист, художественный руководитель муниципального оркестра народной музыки под руководством братьев Адваховых, Кишинэу
 13 сентября 2016 — Поклитару, Раду Витальевич (22.03.1972) — режиссёр, художественный руководитель театра «Киев модерн-балет» (Украина) 
 7 ноября 2016 — Попеску, Леонид — член Союза художников
 10 ноября 2016 — Агафица, Михаил — художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Национальной филармонии имени Сергея Лункевича
 10 ноября 2016 — Федка, Елена — музыкальный режиссёр Национальной филармонии имени Сергея Лункевича
 30 ноября 2016 — Ботгросу, Корнелиу — артист-инструменталист Национального оркестра народной музыки «Lăutarii»

2017 год (4 человека) 

 8 марта 2017 — Доряну, Алла Васильевна (07.12.1948) — актриса Театра драмы и комедии имени Надежды Аронецкой, город Тирасполь
 27 декабря 2017 — Желеску, Николае — актёр и режиссёр Театра «Alexei Mateevici»
 27 декабря 2017 — Вуткэрэу (Меншиков), Ала — актриса Национального театра «Eugene Ionesco»
 27 декабря 2017 — Сокиркэ, Андрей — актёр Национального театра «Eugene Ionesco»

2018 год (9 человек) 

 6 марта 2018 — Шоломей, Лилия (15.03.1970) — солистка Национального театра оперы и балета «Maria Bieșu»
 20 апреля 2018 — Горгосу, Александр — композитор, аранжировщик
 20 апреля 2018 — Сечкин, Михаил — дирижёр, член Союза театральных деятелей Молдовы
 20 апреля 2018 — Сырбу, Илья — музыкант
 10 июня 2018 — Киркоров, Филипп Бедросович (30.04.1967) — исполнитель эстрадной музыки, композитор и продюсер (Российская Федерация) 
 12 июня 2018 — Василатий (Гурьевский), Ольга — преподаватель-репетитор солистов балетной труппы Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу
 7 сентября 2018 — Доготарь (Нафорницэ), Валентина — оперная певица
 23 октября 2018 —  — солистка-вокалистка aнсамбля «Noroc»
 23 октября 2018 — Гибу, Николае — режиссёр, сценарист, кинокритик

2019 год (13 человек) 

 15 января 2019 — Кашу, Василе — актёр Муниципального театра «Satiricus» Ion Luca Caragiale
 15 января 2019 — Материнко, Борис — солист оперы Национального театра оперы и балета «Maria Bieșu»
 15 января 2019 — Руснак, Константин — композитор, генеральный секретарь Национальной комиссии Республики Молдова по делам ЮНЕСКО
 27 марта 2019 — Морозов, Александр Сергеевич (20.03.1948) — композитор (Российская Федерация) 
 27 декабря 2019 — Корнеску, Виорел — актёр Национального театра «Satiricus Ion Luca Caragiale»
 27 декабря 2019 — Делински, Валентин — актёр Национального театра «Satiricus Ion Luca Caragiale»
 27 декабря 2019 — Игнат, Виктор — режиссёр и художественный директор эпического театра этнографии и фольклора «Ion Creangă»
 27 декабря 2019 — Жакотэ, Виталие — актёр, режиссёр, сценарист центра культуры и искусства «Ginta Latină»
 27 декабря 2019 — Митряну, Игорь — актёр Национального театра «Satiricus Ion Luca Caragiale»
 27 декабря 2019 — Туз, Светлана Дмитриевна (07.11.1948) — актриса Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова
 27 декабря 2019 — Цэрнэ, Николае — актёр, режиссёр центра культуры и искусства «Ginta Latină»
 27 декабря 2019 — Влад, Вячеслав — актёр, генеральный директор Национального театра «Vasile Alecsandri», муниципий Бэлць
 27 декабря 2019 — Завалённый, Владимир Карпович — ведущий мастер сцены Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова

2020 год (16 человек) 

 6 февраля 2020 — Гончар, Сильвия — солистка-вокалистка, артист оркестра народной музыки «Folclor»
 6 февраля 2020 — Русу, Василе — артист-инструменталист, артист оркестра народной музыки «Folclor»
 4 марта 2020 —  — исполнительница народной музыки
 31 августа 2020 —  — художественный руководитель Этно-фольклорного ансамбля «Plăieșii»
 31 августа 2020 —  — исполнительница
 31 августа 2020 — Ягупов, Роман — солист Группы «Zdob și Zdub»
 31 августа 2020 — Пынтя, Маргарета — актриса Национального театра «Mihai Eminescu»
 31 августа 2020 — Русу, Игорь — исполнитель народной музыки
 30 сентября 2020 — Окишану, Андриана — солистка-вокалистка, артист Ансамбля песен и танцев «Flueraș»
 30 сентября 2020 — Штефанец, Эдгар — дирижёр, артист Ансамбля песен и танцев «Flueraș»
 30 сентября 2020 — Штефанец, Марчел — главный художественный руководитель, артист Ансамбля песен и танцев «Flueraș»
 30 сентября 2020 — Лапикус, Анатолие — пианист, артист Национальной филармонии «Serghei Lunchevici»
 30 сентября 2020 — Махович, Юрие — пианист, артист Национальной филармонии «Serghei Lunchevici»
 30 сентября 2020 — Степан, Илона — главный дирижёр Хоровой академической капеллы «Doina», артист Национальной филармонии «Serghei Lunchevici»
 30 сентября 2020 — Врынчану, Симион — концертмейстер Симфонического оркестра, артист Национальной филармонии «Serghei Lunchevici»
 18 декабря 2020 — Дужа, Симион — артист-инструменталист.

2021 год (13 человек) 
 17 мая 2021 — Дони, Нина — актриса республиканского театра «Luceafărul»
 17 мая 2021 — Хомицкая, Анастасия — прима-балерина, художественный руководитель балетной труппы Национального театра оперы и балета «Maria Bieșu»
 17 мая 2021 — Осояну, Елена — исполнительница народной музыки
 17 мая 2021 — Осояну, Юлия — исполнительница народной музыки, руководитель фольклорного ансамбля теоретического лицея «Orizont», муниципий Кишинэу
 17 мая 2021 — Осояну, Валентина — исполнительница народной музыки, руководитель фольклорного ансамбля теоретического лицея «Spiru Haret», муниципий Кишинэу
 17 мая 2021 — Осояну-Бивол, Мария — исполнительница народной музыки, руководитель фольклорного ансамбля «Datina» начальной школы № 82, муниципий Кишинэу
 17 мая 2021 — Осояну-Рошка, Ромела — исполнительница народной музыки, руководитель фольклорного ансамбля «Măruț-Mărgăritar» теоретического лицея «Ginta Latină», муниципий Кишинэу
 6 октября 2021 — Чобану, Анджела — актриса; артист Национального театра «Mihai Eminescu»
 6 октября 2021 — Козуб, Александр — режиссёр; артист Национального театра «Mihai Eminescu»
 6 октября 2021 —  — актёр; артист Национального театра «Mihai Eminescu»
 6 октября 2021 — Лянка, Александр — актёр; артист Национального театра «Mihai Eminescu»
 6 октября 2021 —  — актриса; артист Национального театра «Mihai Eminescu»
 6 октября 2021 — Ойстрик, Пётр — актёр; артист Национального театра «Mihai Eminescu»

2022 год (2 человека) 
 25 сентября 2022 — Константинов, Олег — главный хормейстер; артист Национального театра оперы и балета «Maria Bieșu»
 25 сентября 2022 — Попов, Светлана — дирижёр оркестра; артист Национального театра оперы и балета «Maria Bieșu»

2023 год (4 человека) 
 13 января 2023 — Бэтрыну, Тимофей — художник-ваятель
 13 января 2023 — Магдыл, Анатолие — хореограф, художественный руководитель Ансамбля песни и танца «Mărțișor»
 13 января 2023 — Палади, Ион — вокалист Национального оркестра народ-ной музыки «Lăutarii»
 13 января 2023 — Сак, Марие — художник-ваятель

См. также 

 Список народных артистов Молдавской ССР

Примечания 

Народные артисты Молдавии
Списки носителей званий деятелей искусства